Nord-Süd-Gefälle steht für:
 Nord-Süd-Konflikt, ökonomische Auseinandersetzungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern
 das Wohlstandsgefälle zwischen Nord- und Süddeutschland zur Zeit der Industrialisierung, siehe Nord-Süd-Gefälle (Deutschland)